

Toponyme 
 Chambray-lès-Tours, commune française située dans le département d'Indre-et-Loire, en région Centre-Val de Loire.
 Chambray, commune française située dans le département de l'Eure, en région Normandie.

Patronyme 
 Roland Fréart de Chambray (1606-1676), théoricien de l'art et de l'architecture.
 Jacques-François de Chambray (1687-1756), chevalier de Malte français, grand oncle de Louis-François de Chambray
 Louis de Chambray (1713-1783), agronome français, 
 Louis-François de Chambray (1737-1807), officier général français, fils du précédent, demi-frère du suivant
 Jacques de Chambray (1754-1836), dit le chouan, fils du précédent, demi-frère du précédent
 Georges de Chambray (1783-1848), général d'artillerie et historien français, fils du précédent.

Autre 
 Pour le « tissu chambray », voir Batiste. 

Homonymie
Homonymie de patronyme